Le premier festival international de gospel et de negro spiritual de Paris a été créé par Narcisse d'Almeida en 1994. Le festival a eu lieu à l'Auditorium des Halles à Paris. Un compact disque a été édité chez le label Frémeaux & Associés.

Festival de musique en Île-de-France
Gospel